

Маунтен-Парк — місто в окрузі Фултон, штат Джорджія
 Маунтен-Парк — місто, штат Оклахома
 Маунтен-Парк — переписна місцевість в окрузі Гвіннетт, штат Джорджія